Der Kanton Bouchain war bis 2015 ein französischer Kanton im Arrondissement Valenciennes, im Département Nord und in der Region Nord-Pas-de-Calais. Sein Hauptort war Bouchain. Vertreter im Generalrat des Departements war zuletzt von 1995 bis 2015 Albert Després (PCF).

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 14 Gemeinden:

Bouchain
Aufgelöst 2015